Austrochloritis buxtoni är en snäckart som först beskrevs av Brazier 1880.  Austrochloritis buxtoni ingår i släktet Austrochloritis och familjen Camaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
buxtoni